Cet article présente le guide des épisodes de la série télévisée La Commune.

Épisode 1 Visite guidée

Épisode 2 : Chacun pour soi

Épisode 3 : Hérédités

Épisode 4 : Addictions

Épisode 5 : Compassion

Épisode 6 : Ainsi parlait Sun Tzu

Épisode 7 : All power to the people ?

Épisode 8 : Au nom du père

Communee